Каратогай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каратогай — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Каратогай — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Каратогай — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каратогай — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каратогай (быв. Комарицыно) — село в Павлодарском районе Павлодарской области.